Diabli Żleb (Tatry Bielskie) – żleb w Tatrach Bielskich na Słowacji
 Diabli Żleb (Grań Baszt) – żleb w Tatrach Wysokich na Słowacji